

Sigle 
 Bălgarska Socialističeska Partija – Partito Socialista Bulgaro, partito politico bulgaro
 BPS – Banca Popolare di Sondrio, banca di Sondrio fondata nel 1871
 BPS – Banca Popolare di Spoleto, banca di Spoleto fondata nel 1895 e scomparsa nel 2019
 Bureau of Philippine Standards

Codici 
 BPS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Porto Seguro (Bahia) (Brasile)
 bps – codice ISO 639-3 della lingua sarangani

Informatica 
 bps – bit per secondo, unità di misura della velocità di trasmissione
 Bps – byte per secondo, unità di misura della velocità di trasmissione

Altro 
 bps – abbreviazione di base pairs, coppie di basi
 BPS – casa motociclistica francese
 Basic Psychological Support – protocollo di primo soccorso per l'attacco di panico e l'ansia acuta per soccorritori occasionali